Por Zanchi puede referirse a:
 Antonio Zanchi, pintor italiano activo durante el Barroco tardío; o
 Girolamo Zanchi, teólogo italiabo protestante del Siglo XVI.